Heilige Ida steht für:

 Ida von Herzfeld (um 770 oder um 775–825), deutsche Kirchenstifterin und Heilige
 Ida von Toggenburg (um 1140–um 1226), Schweizer Heilige

Siehe auch:
 Iduberga (auch Ida; † 652), französische Heilige